Alex Tilley – sciatrice alpina britannica
 Tom Tilley – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Vesta Tilley – cantante e attrice teatrale britannica